Sinanthropus (de Sino- “China” y anthro- “hombre”) es un género obsoleto de homínido en el sistema de clasificación científica. Fue creado cuando se descubrió uno de los primeros molares fósiles del Hombre de Pekín y Davidson Black, en 1927, le asignó la clasificación Sinantthropus pekinensis.

Siguieron los descubrimiento de especímenes del Hombre de Lantian en 1963, a los que se les clasificó como Sinanthropus lantianensis.

Siguieron los descubrimiento de especímenes del Hombre de Yuanmou en 1976, a los que se les clasificó como  Sinanthropus yuanmouensis.

Siguieron los descubrimiento de especímenes del Hombre de Nanjing en 1992, a los que se les clasificó como Sinanthropus nankinensis.

Ambas especies han sido reclasificadas recientemente como variedades dentro de la especie Homo erectus, por lo que se ha desaparecido el género Sinanthropus.

Referencias 

Homo erectus
Evolución humana
Fósiles del Pleistoceno

No hay nada aquí 
Mamíferos del Pleistoceno